Jurecki ist der Familienname folgender Personen:
 Bartosz Jurecki (* 1979), polnischer Handballspieler und -trainer
 Michał Jurecki (* 1984), polnischer Handballspieler